Lotsch ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Lotsch (* 1977), deutsche Chemikerin und Direktorin am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart
 Christian Lotsch (1790–1873), deutscher Bildhauer und Zeichner
 Friedrich Lotsch (1879–1958), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Helmut Lotsch (* 1933), deutscher Elektroingenieur und Verleger

Siehe auch:
 Lötzsch
 Lötsch